Корейське прізвище Лі є другим за поширеністю в Кореї. Північнокорейський варіант прізвища Лі передається як Рі, латиницею його записують, як Rhee, Ree або Ri.

Люди з прізвищем Рі 

 Рі Йон Х'ян — північнокорейська боксерка, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу.
 Рі Кван Чон (1985) — північнокорейський футболіст, захисник.
 Рі Кван Сік (1970) — північнокорейський боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор 1992, призер чемпіонатів світу.
 Рі Мьон Гук (1986) — північнокорейський футболіст, воротар.
 Рі Сегван (1985) — північнокорейський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Рі Чжун Іл (1987) — північнокорейський футболіст, захисник.
 Рі Чол Мьонг (1988) — північнокорейський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
 Лі (корейське прізвище)

Корейські прізвища